Білостоцьке воєводство — воєводство Другої Речі Посполитої
 Білостоцьке воєводство  — воєводство в Польщі в 1944—1975 роках
 Білостоцьке воєводство  — воєводство в Польщі в 1975—1998 роках